Fearless bezeichnet:

Film und Fernsehen:
 Originaltitel von Fearless – Jenseits der Angst, US-amerikanischer Spielfilm von Peter Weir (1993)
 Fearless (2006) (Huo Yuan Jia), international coproduzierter Spielfilm von Ronny Yu (2006)
 Fearless (2017), britische Miniserie von ITV (2017)
 Fearless (2020), kanadischer Animationsfilm von Cory Edwards (2020)

Musik
 Fearless (Jazmine-Sullivan-Album), Album der Sängerin Jazmine Sullivan (2008)
 Fearless (Taylor-Swift-Album), Album der Sängerin Taylor Swift (2008)
 Fearless (Lied), Musikstück der Band Pink Floyd (1971)

Sonstiges
 Fearless Records, US-amerikanisches Musiklabel
 HMS Fearless, verschiedene Schiffe der Royal Navy
 USS Fearless,  verschiedene Schiffe der United States Navy